Mocidade de Vicente de Carvalho est une école de samba de Rio de Janeiro au Brésil.

Données de l'école

  Championne du Série C du carnaval en 2007
  Championne du Série D du carnaval en 2002

Références 

École de samba à Rio de Janeiro